Sainte-Geneviève-sur-Argence ( en occitan) est une ancienne commune française, située dans le département de l'Aveyron en région Occitanie. Le , elle a pris le statut de commune déléguée de la commune nouvelle d'Argences en Aubrac.

Géographie

Localisation

Site 
Le territoire de cette commune matérialise une fraction centre-sud du Massif central sur le plateau de la Viadène entre l'Aubrac et la Truyère, le canton de Sainte-Geneviève-sur-Argence offre des paysages variés et grandioses. Outre le village de Sainte-Geneviève-sur-Argence la commune regroupe plusieurs autres villages et hameaux: l'Albaret, Benaven, le Bousquet, Carmensac, la Croix l'Évêque, Durbec, Espinasse, le Faux, Guerdières, Malentraysse, Marso, la Martinie, le Mas, Mels, les Molinières, Orlhaguet, le Puech d'Orlhaguet, Rives, Saint-Yves, Vernholes, la Vignotte, Vigues, etc.

Histoire 
La commune de Sainte-Geneviève-d'Argence a repris le nom de la paroisse principale d'une seigneurie importante nommée Orlhac, ancienne viguerie carolingienne du pays de Viadène dont le chef-lieu se trouvait à l'emplacement de l'actuel hameau d'Orlhaguet.

Politique et administration 
vignette|upright=1.2|Mairie de Sainte-Geneviève.
Jusqu'en 2015 la localité est le chef-lieu du canton canton  de Sainte-Geneviève-sur-Argence dans la  de l'Aveyron dont le député est Yves Censi (UMP) élu au  avec un score de 50,67%. Ce canton est intégré depuis au nouveau canton d'Aubrac et Carladez qui regroupe les régions naturelles de l'Aubrac et du Carladès.

Sainte-Geneviève-sur-Argence appartenait à la communauté de communes de l'Argence.

Population et société

Démographie

Culture locale et patrimoine

Édifices religieux

Chapelle de Mels 

La chapelle de Mels est un monument , abrite un retable en bois polychrome du .

L'église saint-Étienne 

L'église Saint-Étienne d'Orlhaguet est un monument historique inscrit.

Les croix sculptées 

Les treize croix sculptées à et autour d'Orlhaguet dont deux sont remarquables, le calvaire  proche de l'église Saint-Étienne d'Orlhaguet et la croix  se trouvant près du pont à trois travées qui franchit les deux Argence, l'Argence Vive et l'Argence Morte.

Église Sainte-Geneviève et chapelle des seigneurs de Thénières 

Dans l'église Sainte-Geneviève, reconstruite à la fin du , se trouve l'ancienne chapelle des seigneurs de Thénières datant du .

Édifices civils

Château de Bénaven 
En bordure du hameau de Bénaven, se trouve un éperon rocheux qui domine de plus de  le cours de la Truyère et où ne subsiste plus actuellement qu'un cimetière et les restes d'une église castrale. C'était le site de l'ancien château et le chef-lieu de la seigneurie de Bénavent, qui a donné son nom à une branche de la famille des  comtes de Rodez qui possédait aussi le château fort de Vic-en-Carladez.

Patrimoine naturel 
 Pas très loin de la chapelle de Mels se trouve le site appelé Le bout du monde d'où on peut jouir d'un panorama sur la vallée de la Truyère et le barrage de La Barthe.
 La Via ferrata du Bois des Baltuergues Opérationnelle depuis le mois de , elle est située dans les gorges de la Truyère, tout près de Sainte-Geneviève-sur-Argence, dans le nord de l'Aveyron. Via en boucle avec une partie descendante puis une remontée. Au milieu, une variante plus sportive. La longueur du parcours est d'environ  avec des dénivelés  en style jungle sur une première partie, plus minérale ensuite, avec beaucoup de barreaux, des ponts de singe et des passerelles.

Personnalités liées à la commune 
 René Ferrié : champion d'Europe de Bowling.
 Bernard Laporte : ancien joueur puis entraîneur de rugby. Il a été l'entraîneur du XV de France de 1998 à 2007.
Il est président de la fédération française de rugby et de la World cup
 Bernard Noël, écrivain et poète, né à Sainte-Geneviève-sur Argence (1930-2021) : http://atelier-bernardnoel.com/le-pays-denfance/

Héraldique

Pour approfondir

Bibliographie

Articles connexes 
 Liste des anciennes communes de l'Aveyron
 Viadène
 Pays du Haut Rouergue en Aveyron

Liens externes 

 Office de tourisme Argences en Aubrac
 Sainte-Geneviève-sur-Argence sur le site de l'Institut géographique national

Notes et références

Notes

Références 

Sainte-Genevieve-sur-Argence
Sainte-Genevieve-sur-Argence
Viadène